Nisís Boúrtzi kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Nisís Boúrtzion, ö, Peloponnesos, 
 Nisís Boúrtzi (ö i Grekland), Attika, Nomós Attikís, 

Robotskapade Greklandförgreningar